Ое (Ямаґата) — містечко в Японії, в повіті Нісі-Мураяма префектури Ямаґата.
Ое (рід) — відомий аристократичний рід, представницею якого є японська поетеса Ідзумі Сікібу
Океан Ельзи  (скорочено О. Е.) — український рок-гурт.